est un titre latin de traité militaire. Ce titre signifie « Qui concerne les questions militaires ». Plusieurs ouvrages portent ce titre dont :
Un ouvrage disparu de Caton l'Ancien
L'ouvrage de Végèce également appelé Epitoma Rei Militaris, écrit au 
L'ouvrage de Roberto Valturio, écrit en 1472